Ново-Теречное (Новотеречное) — село в Кизлярском районе Дагестана. Входит в состав Крайновского сельсовета.

Географическое положение 
Населённый пункт расположен на берегу Кизлярского залива, чуть севернее устья реки Старый Терек, в 4 км к северу от центра сельского поселения — Крайновка и в 67 км к востоку от города Кизляр.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживало 197 человек (100 мужчин и 97 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Кизлярского района